Futbolnyj klub Krymteplica Molodjožnoje (rusky: Футбольный клуб «Крымтеплица» Молодёжное; ukrajinsky: Футбольний клуб «Кримтеплиця» Молодіжне) je ruský fotbalový klub sídlící ve městě Molodjožnoje. Klub byl založen v roce 1999. Od sezóny 2016/17 hraje krymskou nejvyšší fotbalovou ligu.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu KT Sport Arena s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1999 – FK Krymteplycja Molodižne (Futbolnyj klub Krymteplycja Molodižne)
 2013 – zánik
 2015 – obnovena činnost pod názvem FK Krymteplica Molodjožnoje (Futbolnyj klub Krymteplica Molodjožnoje)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby na Krymu
Fotbalové kluby založené v roce 1999